St. Sebald (auch St. Sebaldus) sind dem Nürnberger Stadtpatron Sebaldus von Nürnberg gewidmete Kirchen.

eine dem hl. Sebaldus von Nürnberg gewidmete Hauptkirche der Stadt Nürnberg: St. Sebald (Nürnberg)
weitere dem hl. Sebaldus von Nürnberg gewidmete Kirchen, u. a. in:
Dietfurt an der Altmühl: Gottesackerkirche St. Sebald (Dietfurt a.d.Altmühl)
Egling: Wallfahrtskirche St. Sebald (Egling)
Erlangen: Pfarrkirche St. Sebald (Erlangen)
Helfenbrunn: Kapelle St. Sebald (Helfenbrunn)
Nürnberg: St. Sebald (Altenfurt)
Schwabach: Pfarrkirche St. Sebald (Schwabach)
Gaflenz (Oberösterreich): St. Sebald am Heiligenstein

Sebald